Flashlight (canção de Kasia Moś)
 Flashlight (canção de Jessie J)

Veja também 
 Fleshlight

Desambiguação